Rozsypaniec – szczyt w paśmie połonin w Bieszczadach Zachodnich (1280 m)
 Rozsypaniec – szczyt w paśmie granicznym w Bieszczadach Zachodnich (1146 m)
 Bieszczadzkie Spotkania ze Sztuką „Rozsypaniec” – festiwal organizowany przez Stowarzyszenie Moje Bieszczady